Многозначный термин

 Rosa 'Bonfire' Turbat, 1928 — гибриды розы Вишурана, цветки красные.
 Rosa 'Bonfire'  Samuel Darragh McGredy IV, 1971 — флорибунда, цветки бледно-розовые.
 Rosa 'Bonfire' Frank A. Benardella, 1999 — миниатюрная роза, цветки светло-красные.